Boleslao I di Boemia (... – 967 o 972) – duca di Boemia dal 929 (o 935) alla morte
 Boleslao I di Polonia (967-1025) – duca di Polonia dal 992 al 1025 e re di Polonia nel 1025
 Boleslao I di Teschen (... – 1431) – duca di Teschen
 Boleslao I l'Alto  (1127 – 1201) – duca di Slesia, figlio maggiore di Ladislao II l'Esiliato